Севлієво () — болгарський топонім, може означати:
 Севлієво — місто в Північній Болгарії, адмінцентр общини;
 Севлієво — община Північної Болгарії;
 Севлієво — назва спортивних клубів.